Ла Пласита има више значења:

 Ла Пласита (Урике), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Пласита (Тепеванес), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ла Пласита (Унион де Сан Антонио), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Пласита (Коалкоман де Васкез Паљарес), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Пласита (Контепек), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Пласита (Тумбискатио), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Пласита (Киријего), насеље у савезној држави Сонора у Мексику